Мукасово — название населённых пунктов в России:

 Мукасово 1-е — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Мукасово 2-е — деревня в Баймакском районе Башкортостана.